Miejscowości w USA:
 Nantucket – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Nantucket
Gminy w USA:
 Nantucket (ang. Nantucket Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Nantucket
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nantucket (ang. Nantucket County) – w stanie Massachusetts